Раи (РАИ) — многозначный термин.

Населенные пункты 
 Раи — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Раи — деревня в Даниловском районе Ярославской области.

Персоналии 
 Раи (род. 1965) — бразильский футболист.
 Раи, Бешар Бутрос (род. 1940) — ливанский кардинал, маронитский патриарх, член монашеского ордена мариамитов.

Этнография 
 Раи (народ) — народ в Непале.
 Раи (зинда) — язык народа раи.
 Раи (музыка) — жанр африканской (алжирской) популярной музыки.
 Камни раи — каменная «валюта» острова Яп.

Природные явления 
 Раи (тайфун) — тайфун в декабре 2021 года.

Аббревиатура 
 РАИ — радиоактивное излучение.
 РАИ — Рязанское Артиллерийское Училище
 РАИ — Российская Академия Интернет.
 РАИ — Ростовский архитектурный институт.
 РАИ — Рыбинский авиационный институт (ныне РГАТА).
 РАИ — Рынок альтернативных инвестиций, например РАИ ЛФБ.
 «РАИ» () — общественная телерадиокомпания Италии.

См. также